Santurce (Santa Fé)

 Santurce (Espanha)

 Santurce (Porto Rico)